«Radio» — песня американской певицы и композитора Ланы Дель Рей, написанная для второго студийного альбома «Born to Die». Песня была выпущена 5 января 2012 года.

История создания 
Авторами песни являются Лана Дель Рей и Джастин Паркер. «Radio» записана в жанре инди-поп и длится около 3х минут и 34 секунд (3:34). Песня была написана в 2011 году и записана тогда же. Продюсером стал Джастин Паркер.

Чарты

Примечания 

Песни Ланы Дель Рей
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Ланой Дель Рей